Маи́на Па́вловна Чере́дникова (2 мая 1940, Архангельск — 15 марта 2023, Ульяновск) — советский и российский фольклорист, специалист по русскому детскому фольклору. Доктор филологических наук, профессор.

Ученица В. Я. Проппа.

Биография 

Окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета, затем аспирантуру Института русской литературы АН СССР. С 1974 года работала на филологическом факультете Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова, в 1999 году стала профессором кафедры литературы.

Руководитель научно-образовательного центра «Традиционная культура и фольклор Ульяновского Поволжья» УлГПУ.

Ведущий научный сотрудник НИИ истории и культуры Ульяновской области имени Н. М. Карамзина.

Более 40 лет руководила фольклорно-этнографическими экспедициями. Является автором термина «замкнутое детское сообщество», обозначающего тип детского сообщества, объединённого внешне (по месту пребывания, общения — детский дом, детский лагерь, колония для несовершеннолетних и т. п.) и внутренне (бытование собственных фольклорных текстов, навыков, элементов — «страшилки», тайные языки, клички, игры и т. п.).

Скончалась 15 марта 2023 года на 82-м году жизни.

Награды 
 Медаль имени Н. М. Карамзина.

Научные труды

Монографии

Статьи

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография

Фольклористы России
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели УлГПУ имени И. Н. Ульянова
Авторы энциклопедий и словарей
Похороненные в Ульяновске